Мангу́ст

 Мангустовые — семейство млекопитающих отряда хищных, выделенное из семейства виверровых.
 Мангусты — род семейства мангустовых.
 «Мангуст» — проект российских патрульных катеров.
 «Agusta A129 Mangusta» — итальянский ударный вертолёт.
 «De Tomaso Mangusta» — итальянский спортивный автомобиль.
 «Банда мангустов» — гренадские «эскадроны смерти» времён Эрика Гейри.